"Sale" pode significar:
 Sale, comuna italiana do Piemonte
 Sale San Giovanni, comuna italiana do Piemonte
 Sale delle Langhe, comuna italiana do Piemonte
 Sale City, cidade dos EUA
 Sale Marasino, comuna italiana da Lombardia

Ver também
 Salé
 República de Salé
 Salé (profeta)

Desambiguações de topônimos